Parīān är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Panjshir, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Parīān är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Parīān är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Panjshir (provins)